Rudolf Blaháček ist der Name folgender Personen:

 Rudolf Blaháček (Kameramann, 1942) (* 1942), tschechischer Kameramann
 Rudolf Blaháček (Kameramann, 1965) (* 1965), tschechischer Kameramann